Asturias ist der spanische Name der Autonomen Region Asturien in Spanien. Ferner steht es für:

 Asturias (Band), japanische Progressive-Rock-Band
 Asturias (Cebu), philippinische Gemeinde 
 Asturias, ein Stück aus der Suite española op. 47 des spanischen Komponisten Isaac Albéniz, siehe Asturias (Leyenda)
 Asturias (Schiff, 1908), britisches Passagier- und Postschiff
 Asturias (Schiff, 1926), britisches Passagier- und Postschiff
 Flughafen Asturias, Flughafen in der spanischen Provinz Asturien

Asturias ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Herbruger Asturias (1912–1999), guatemaltekischer Politiker
 Miguel Ángel Asturias (1899–1974), guatemaltekischer Schriftsteller und Diplomat
 Silvana Asturias (* 1953), guatemaltekische Schwimmerin